Dream o su plural dreams puede referirse a:

Deportes 
 DREAM, promoción deportiva de Japón dedicada a la organización de eventos de artes marciales mixtas.

Casinos 
 Dreams, casinos de juego en Chile.

Música

Bandas 
 Dream (2000-), banda japonesa de J-Pop.
 Dreams (1968-1972), banda norteamericana de jazz rock.

Álbumes 
 Dreams, primer álbum de Dreams.
 Dreams (2004), primer álbum de Evermore.
 Dreams (2006), primer álbum de The Whitest Boy Alive.

Sencillos 
 «Dreams», sencillo en inglés de V-Sounds.
 «Dreams»  (1977), canción de Fleetwood Mac.
 «Dreams» (1998), versión de The Corrs del tema anterior.
 «Dreams» (1986), canción de Van Halen.
 «Dreams» (1994), canción de The Cranberries.
 «Dreams» (2016), canción de Vázquez Sounds.

Videojuegos 
 Dreams (2018), videojuego tipo sandbox para PlayStation 4.